Chiesa dei Santi Elena e Costantino (Aci Catena)
Chiesa dei Santi Elena e Costantino (Palermo)